Гардон — коммуна во Франции, департамент Дордонь
 Гардон — река на юге Франции
 Ла-Аламеда-де-Гардон — муниципалитет в Испании, провинция Саламанка